W Polsce 
 Kowalew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek 
 Kowalew – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Kowalew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
 Kowalew – gromada w powiecie jarocińskim, później pleszewskim